Franciaország
La Neuville, település Franciaországban, Nord megyében
La Neuville-Vault, település Franciaországban, Oise megyében
La Neuville-du-Bosc, település Franciaországban, Eure megyében
La Neuville-Garnier, település Franciaországban, Oise megyében
La Neuville-d’Aumont, település Franciaországban, Oise megyében
La Neuville-lès-Bray, település Franciaországban, Somme megyében
La Neuville-lès-Dorengt, település Franciaországban, Aisne megyében
La Neuville-Sire-Bernard, település Franciaországban, Somme megyében
La Neuville-Housset, település Franciaország Pikárdia régiójában, Aisne megyében
La Neuville-en-Beine, település Franciaországban, Aisne megyében